Barak, Baraq ou Barac (hébreu : בָּרָק, « éclair », cf. arabe barq) est le nom d'un personnage biblique et un nom de famille hébreu moderne.

Patronymie

 Barac, général hébreu cité dans le livre des Juges de la Bible.
 Baraq, khan de Djaghataï.
 Barak, personnage fictif du monde créé par David Eddings.
 Ehud Barak, homme politique israélien.
 Daphné Barak-Erez (1965-), juriste et professeur de droit israélienne.

Prénom

 (1670-1740), luthier anglais

Toponymie

 Barak  est un village polonais dans la voïvodie de Mazovie.
 Barak  est un village polonais  dans la voïvodie de Lublin.
 Barak est un village du Kirghizistan enclavé en Ouzbékistan.
 Barak est un cours d'eau coulant en Inde et au Bangladesh.

Divers
 Barak est un missile mer-air.
 Le barak est une race de chiens plus connue sous le nom chien courant de Bosnie à poil dur.
 Attention, le Barack de Barack Obama est un prénom arabe et swahili signifiant « béni », parent du Baruch biblique (racine b.r.k au lieu de b.r.q).